Carl Alexander Clerck – entomologo e aracnologo svedese
Hendrick de Clerck – pittore fiammingo
Stefaan De Clerck – politico belga

Pagine correlate
Clerc